Příjmení Drápal (Drápalová) nosí více různých osobností:
 Aleš Drápal – český matematik a pedagog
 Dan Drápal (* 1949) – český evangelický duchovní, teolog a publicista
 Karel Drápal, uměleckým jménem Karel Želenský – český herec a režisér
 Karel Drápal, uměleckým jménem Drahoš Želenský
 Lenka Drápalová – postava ze seriálu Ulice
 Ljubomír Drápal (* 1953) – český právník a odborný publicista
 Stanislav Drápal (ekonom) – český ekonom
 Vladimír Drápal – více osob, rozcestník
 Jana Drápalová (* 1962) – česká politička

Jiné 
 Chovný rybník Drápal na Třeboňsku, v katastru obce Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení